Osoby o tym nazwisku:
 Dezső Szabó – węgierski pisarz
 Dezső Szabó – węgierski lekkoatleta
 Gábor Szabó – węgierski gitarzysta jazzowy
 Gábor Szabó – węgierski kajakarz
 Gábor K. Szabó – węgierski lekkoatleta, biegacz średniodystansowy
 Gábor P. Szabó – węgierski piłkarz
 János Szabó – węgierski piłkarz
 János Szabó – węgierski polityk
 Jenő Szabó – węgierski piłkarz